Ричард Биггс (; 18 марта 1960, Колумбус, Огайо — 22 мая 2004, Лос-Анджелес) — американский актёр, наиболее известный благодаря роли доктора Стивена Франклина в телесериале «Вавилон-5».

Биография 
Ричард Биггс изучал театральное искусство в университете Южной Калифорнии, а затем некоторое время преподавал в средней школе в Лос-Анджелесе.

В 1987—1992 годах Биггс исполнял роль Маркуса Хантера в мыльной опере «Дни нашей жизни». В 1994—1998 годах он играл одну из главных ролей доктора Стивена Франклина в сериале «Вавилон-5». Также он снялся в эпизоде сериала «Крестовый поход» и исполнял роли второго плана в сериалах «Теперь в любой день» и «Сильное лекарство».

Биггс скоропостижно скончался от расслоения аорты 22 мая 2004 года.

Фильмография

Ссылки 
 Официальный сайт

Умершие от расслоения аорты
Выпускники Школы драматического искусства Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии